in Engeland:
 West End (Londen), de uitgaanswijk van Londen
 West End theatre, theater in West End, Londen, waar musicals gespeeld worden
 West End (Hampshire), civil parish in het graafschap Hampshire
 West End (Surrey), civil parish in het Engelse graafschap Surrey
 West End (Anguilla), een dorp in Anguilla
 West End (Britse Maagdeneilanden), een dorp in de Britse Maagdeneilanden
 West End (Queensland), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
 West-End, een voormalige bioscoop in Amsterdam
 West End (2014), Amerikaanse film uit 2014 
 plaatsen in de VS:
 West End (New Jersey)
 West End (New York)
 West End (North Carolina)
muziek
West End Girls, een single van de Pet Shop Boys.